Твердоте́льный ла́зер — лазер, в котором в качестве активной среды используется вещество, находящееся в твёрдом состоянии (в отличие от газов в газовых лазерах и жидкостей в лазерах на красителях).

Описание 

Разновидностями твердотельного лазера являются волоконный лазер и полупроводниковый лазер. К твердотельным относятся также лазеры, в которых в качестве активной среды используются различные стёкла и кристаллы, активированные редкоземельными элементами.

К твёрдотельным лазерам также относятся лазеры на жидких красителях, заключённых в микропористые стёкла.

История 
В 1960 году Теодор Майман создал первый в мире лазер на рубине, накачка которого осуществлялась излучением импульсной газоразрядной лампы. Таким образом, первый работающий лазер был твердотельным.

См. также 
 Виды лазеров
 Устройство лазера
 Лазерный диод
 Твердотельный лазер с диодной накачкой

Примечания 

Физика твёрдого тела
Лазеры по видам